Rolf Broberg kan avse:

 Rolf Broberg (generaldirektör) (1903–1996), jurist och ämbetsman
 Rolf Broberg (journalist) (född 1948)